Claudette est un prénom féminin tiré du masculin .

Patronyme 

 Claudette Carbonneau (1946-), une dirigeante syndicale québécoise ;
 Claudette Colbert (1903-1996), est une actrice française naturalisée américaine ;
 Claudette Colvin (1939- ), une femme noire américaine d'Alabama qui en 1955, à l'âge de 15 ans, refusa de laisser son siège à un Blanc dans un bus de Montgomery, en violation des lois locales ;
 Claudette Dion (1948- ) est une chanteuse canadienne, grande sœur de Céline Dion ;
 Claudette Gagnon Dionne (1937- ), une travailleuse sociale québécoise ;
 Claudette Werleigh (1946- ), une femme politique haïtienne qui fut premier ministre de ce pays du  au .

Autres usages 
Il est également utilisé pour :

 , nom de plusieurs tempêtes tropicales et ouragans ; 
 Claudettes, une troupe de danseuses qui accompagnait Claude François.